9319 Hartzell –  asteroide della fascia principale
 Curt Hartzell –  ginnasta svedese